Книга пісень — пам'ятник китайської літератури.
 Книга пісень (X століття) — антологія арабської поезії і музики в 20 томах, складена Абуль-Фарадж аль-Ісфахані.
 Книга пісень (1358) — збірник віршів Франческо Петрарки.
 Книга пісень (1827) — поетична збірка Генріха Гейне.